Ел Боио има више значења:

 Ел Боио, Чоза (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Боио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боио, Течкуаличкуак (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Боио, Ел Моралиљо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Боио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику